Янис Курос () е гръцки ултрамаратонец, считан за една от легендите в ултра дългите бягания. Държи множество рекорди на различни дистанции от 100 до 1000 мили и на многочасови бягания от 12 часа до 6 дни. Известен е с прякорите „Бягащия Бог“ и „Наследникът на Фидипид“.

Курос става известен след като печели Спартатлона през 1984 година с рекордно време, както и ултрамаратона от Сидни до Мелбърн за 5 дни, 5 часа и 7 минути. Притежава и австралийско гражданство през по-голямата част от кариерата си. Рекордът му на класически маратон е 2 часа и 24 минути.

Освен с бягане Курос се занимава и с поезия като е написал над 1000 поеми, някои от които са в книгите му Symblegmata и The Six-Day Run of the Century.

Световни рекорди

Дистанция

Времеви състезания

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Хора от дем Триполи
Ултрамаратонци
Гръцки поети